Суперкубок Іспанії з футболу 2014 — 29-й розіграш турніру. Матчі відбулись 19 і 22 серпня 2014 року між чемпіоном Іспанії Атлетіко (Мадрид) та володарем кубка Іспанії клубом Реал Мадрид.

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок на soccerway  

2014
Іспанія
2014 в іспанському спорті